Зхоб (произношение в оригинале Жоб) — ряд топонимов на север провинции Белуджистан (Пакистан):
 Зхоб (город)
 Зхоб (округ)
 Зхоб (река)